Raymond Yeung ist der Name folgender Personen:

* Raymond „Ray“ Yeung Yaw-kae, Hongkonger Regisseur und Drehbuchautor; siehe Ray Yeung
 Raymond W. Yeung (* 1962), chinesischer Informationstheoretiker